

Дани сећања 

440-е пне.